Spondyliosoma är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cantor, 1849. Spondyliosoma ingår i familjen havsrudefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Spondyliosoma